Антуан III де Грамон (фр. Antoine III de Gramont; 1604 — 12 липня 1678) — державний та військовий діяч, дипломат Французького королівства, маршал.
 Грамон (Тарн і Гаронна), Грамо́н, Ґрамон (фр. Gramont) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн і Гаронна.
 Грамон, Грамо́н, Ґрамон (фр. Gramond) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Аверон.